

Personen
 Alberto Cavalcanti (1897 - 1982), Braziliaans filmregisseur
 Guido Cavalcanti (1250..1259 - 1300) , Florentijns dichter en politicus

Fictie
 Majoor Bartolomeo Cavalcanti, figuur in de roman De Graaf van Monte Cristo (1844) van Alexandre Dumas